Гитри (фр. Guitry) — многозначный термин.

Топоним 
 Гитри (Сюд-Бандама) (Guitry) — коммуна во Франции в области Сюд-Бандама.
 Гитри (Эр) (Guitry) — коммуна во Франции в департаменте Эр.

Фамилия 
 Гитри, Люсьен (1860—1925) — французский актер и драматург.
 Гитри, Саша (1885—1957) — французский писатель, актёр, режиссёр и продюсер. Настоящее имя Александр Жорж Пьер Гитри.

См. также 
 Гатри